Сид Не́йтан (, полн. имя: Sydney Nathan; 27 апреля 1904 — 5 марта 1968) — американский бизнесмен, видная фигура музыкальной индустрии. Основатель (сначала просто в качестве дополнения к своему магазину грампластинок) и глава базировавшегося в Цинциннати лейбла звукозаписи King Records.

Считается одной из самых эксцентричных фигур в американской звукозаписывающей индустрии. Управлял свой студией как диктатор, кричал и унижал артистов и своих служащих. Тем не менее он продюсировал множество великолепных разножанровых исполнителей и редко ошибался.

Как пишет музыкальный сайт AllMusic, Нейтан, обладавший «чудесной способностью чувствовать, какую музыку хотели услышать мигрировавшие с Юга афроамериканцы», «ухватил возможность подписать некоторых из лучших ритм-н-блюзовых и кантри-исполнителей того времени». Среди записывавшихся на King Records были такие звёзды, как Джеймс Браун, , , Винони Харрис, Литл Вилли Джон, Midnighters, «5» Royales, Cowboy Copas.

В 1997 году Нейтан был посмертно принят в Зал славы рок-н-ролла (в категории «Неисполнители»), а в 2007 году — в Международный зал славы блюграсса.

Примечания

Ссылки 
 Сид Нейтан на сайте AllMusic
 Биография Сида Нейтана на сайте Зала славы рок-н-ролла

Родившиеся в 1904 году
Умершие в 1968 году
Музыкальные продюсеры США
Члены Зала славы рок-н-ролла
Предприниматели США
Медиаменеджеры
Родившиеся в Цинциннати
Умершие в Майами
King Records (США)